Partners ist der Titel folgender Werke:

Filme:
 Partners (1912), US-amerikanischer Kurzfilm von Colin Campbell (1912)
 Partners (1916), US-amerikanischer Kurzfilm von Hobart Henley (1916)
 Partners (1932), US-amerikanischer Western von Fred Allen (1932)
 Partners (1976), kanadischer Thriller von Don Owen (1976)
 Partners, deutscher Titel Zwei irre Typen auf heißer Spur, US-amerikanische Komödie von James Burrows (1982)
 Partners (1993), US-amerikanischer Kurzfilm von Peter Weller (1993)
 Partners (2000), amerikanisch-deutscher Fernsehfilm von Joey Travolta (2000)
 Partners (2009), US-amerikanischer Actionfilm von Peter James Iengo (2009)

Fernsehserien:
 The Partners, deutscher Titel Die Zwei von der Dienststelle, US-amerikanische Fernsehserie (1971–1972)
 Partners (Fernsehserie, 1995), US-amerikanische Fernsehserie (1995–1996)
 Partners (Fernsehserie, 1999), US-amerikanische Fernsehserie (1999)
 Partners (Fernsehserie, 2012), US-amerikanische Fernsehserie (2012–2013)
 Partners (Fernsehserie, 2014), US-amerikanische Fernsehserie (2014)

Musikalben:
 Partners, Musikalbum von Scherrie Payne und Susaye Greene (1979)
 Partners, Musikalbum von Willie Nelson (1986)
 Partners, Musikalbum von Paul Bley und Gary Peacock (1991)
 Partners, Musikalbum von Flaco Jiménez (1992)
 Partners, Musikalbum von Barbra Streisand (2014)

Siehe auch:
 Partner, Begriffsklärung